Сираково може бити:
 Сираково (Велико Градиште), насељено место у општини Велико Градиште, Република Србија
 Сираково (Минерални Бањи), насељено место у општини Минерални Бањи, Хасковска област, Бугарска
 Сираково (Борован), насељено место у општини Борован, Врачанска област, Бугарска
 Сираково (Генерал Тошево), насељено место у општини Генерал Тошево, Добричка област, Бугарска